Swire ist der Familienname folgender Personen: 

 Hugo Swire (* 1959), britischer Politiker
 Rob Swire (* 1982), australischer Singer-Songwriter

Swire steht für:

 Swire Group, britischer Mischkonzern